Брумберг — фамилия.

Известные носители 
 Брумберг, Валентина Семёновна (1899—1975) — советский режиссёр-мультипликатор.
 Брумберг, Виктор Александрович (род. 1933) — советский и американский астроном.
 Брумберг, Ефим Вениаминович (1895—1944) — советский музыковед.
 Брумберг, Зинаида Семёновна (1900—1983) — советский режиссёр-мультипликатор, сестра В. С. Брумберг.
 Брумберг, Леонид Ефимович (1925—2010) — советский и австрийский пианист и музыкальный педагог, сын Е. В. Брумберга.